Coronado (span. "gekrönt") bezeichnet

ein Segelboot, siehe Coronado (Segelboot)
ein Adelsgeschlecht aus Salamanca, siehe Coronado (Adelsgeschlecht)
ein Langstrecken-Flugboot, siehe Consolidated PB2Y
einen Passagierjet, Convair CV-990 („Convair Coronado“)
einen Abenteuerfilm aus dem Jahr 2003, siehe Coronado (2003)
mehrere Schiffe der United States Navy, siehe USS Coronado
einen Ort in Uruguay, siehe Coronado (Uruguay)
ein Municipio in Mexiko, siehe Municipio Coronado
einen Vulkan in Mexiko, siehe Coronado (Vulkan)
eine mexikanische Insel im Golf von Kalifornien, siehe Isla Coronado
eine mexikanische Inselgruppe im Pazifik, siehe Islas Coronado
eine E-Gitarre von Fender, siehe Fender Coronado

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coronado (Kalifornien)
 Coronado (Kansas)
 Coronado (Virginia)
 Coronado Colonia (Texas)
 Coronado Hills (Texas)
 Coronado Shores (Oregon)
 Coronado Village (Arizona)
 Coronado National Forest (Arizona)

Personen:
 Adan Coronado (* 1990), US-amerikanisch-mexikanischer Fußballspieler
 Francisco Vásquez de Coronado (1510–1554), spanischer Konquistador
 Carolina Coronado (1821–1911), spanische Schriftstellerin, Dichterin, Dramatikerin und Salonnière
 Gilles Coronado (* 1966), französischer Jazz- und Fusionmusiker
 Jesús María Coronado Caro (1918–2010), kolumbianischer Ordenspriester und Prälat der römisch-katholischen Kirche
 Santiago Coronado (* 1988), uruguayischer Fußballspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Coronado (Rockford), in Rockford, Illinois, ID-Nr. 79000878
 Coronado Apartments, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 82002897
 Coronado Historic District, in New Smyrna Beach, Florida, ID-Nr. 97000098
 Coronado Hotel, in Tucson, Arizona, ID-Nr. 82001622
 Coronado National Memorial, in Bisbee, Arizona, ID-Nr. 66000168
 Coronado Neighborhood Historic District, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 86000206
 Coronado School, in Albuquerque, New Mexico, ID-Nr. 96001383